(1985-), actrice et mannequin anglo-philippine.

Alano peut aussi désigner :
 Alano, la forme italienne et espagnole du prénom Alain, basée sur le latin Alanus ;
 alano, le nom italien du dogue allemand.

Voir aussi 
 Alano espagnol, race de chien
 Alano di Piave, commune italienne